Modrac, mjesto u Bosni i Hercegovini
 Modrac (jezero), jezero u Bosni i Hercegovini